Lidwine Rakotozafinoro (Antananarivo, 1978. június 27.– ) madagaszkári női nemzetközi labdarúgó-partbíró. Teljes neve Lidwine Pelagie Rakotozafinoro.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A játékvezetésből 2002-ben vizsgázott, 2003-ban lett az I. Liga játékvezetője.

Nemzetközi játékvezetés 
A Madagaszkári labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2004-től tartotta nyilván bírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgált asszisztensként.

Világbajnokság
Németország rendezte a 6., a 2011-es női labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB partbíróként alkalmazta.

Olimpia 
A 2012. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornájára a FIFA JB partbírói szolgálatra hívta meg.

Források 

Madagaszkári labdarúgó-játékvezetők
1978-ban született személyek
Élő személyek